Bussloo kan verwijzen naar:
 Bussloo (plaats), een dorp in Gelderland
 Bussloo (recreatieplas), een recreatieplas in Gelderland, bij bovengenoemd dorp